Le terme ligne G est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne G du métro de Buenos Aires
 Ligne G du métro de New York

Tramway 
 Ancienne ligne G du tramway de Lille ;
Ligne G du tramway de Toulouse

Bus à haut niveau de service 
 Ligne G du BHNS de Strasbourg

Voir aussi 
  

G